Ramphoprion gotlandensis är en ringmaskart som beskrevs av Eriksson 200. Ramphoprion gotlandensis ingår i släktet Ramphoprion och familjen Ramphoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gotlandensis